USS Halsey — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Вільяма Голсі.

 USS Halsey (DLG-23) — ракетний крейсер типу «Легі». На службі у складі ВМС США протягом 1963-1994. Зданий на злам у 2003 році
 USS Halsey (DDG-97) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2005 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни